Amibe peut désigner :
 amibe, en biologie, un micro-organisme appartenant à divers groupes de cellules eucaryotes ;
 amibe, en mathématiques, une figure géométrique associée à un polynôme à plusieurs variables complexes ;
 Amibe, un épisode de la série télévisée Star Trek.